Шиби́н-эль-Кана́тир () — город и центр района в Египте, расположен в губернаторстве Кальюбия. Находится в 25 км к северу от Каира, на юге дельты Нила. Население 56 030 (2006).

Город известен с античности под названием Скенай Ветеранорум (, "палаточный лагерь ветеранов"). 

Старое арабское название города – Шайбин эль-Каср (, "замок седовласых") является, скорее всего, переосмыслением латинского топонима. Современное название город получил во времена короля Египта Ан-Насира Мухаммеда, который возвёл в этом месте мосты округлой формы через Нил (ар. Канатир - мосты округлой формы).

Район 
Район состоит из 6 сельских поселений, к которым относятся 37 деревень. В районе находится курган Телль-эль-Иегудие (Холм иудеев) с развалинами построенного при Птолемее VII еврейского храма.

Катастрофа 
5 сентября 2006 в районе города Шибин-эль-Канатир произошла крупная железнодорожная катастрофа. Пять человек погибли, еще около 30 получили ранения в результате столкновения поездов.

Примечания

Литература 
 

Города Египта